Bronx este un nume propriu care se poate referi la nume și locuri geografice sau, prin derivare, poate avea alte utilizări

Geografie 
 The Bronx, una din cele cinci mari zone ale orașului New York City, statul , Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Bronx, comitatul omonim (fără articolul hotărât the), pe al cărui teritoriu se găsește cartierul The Bronx
 Râul Bronx, râu care curge spre sud prin cartierul The Bronx și comitatul Bronx

Alte utilizări 
 The Bronx (formație), formație americană de punk rock
 Bronx cocktail, băutură alcolică de mixaj  
 A Bronx Morning, film de avantgardă din  1931 
 "The Bronx Bombers", nume de alint al echipei de baseball New York Yankees
 Bronx, animal imaginar de tipul unui câine din serialul de televiziune Gargoyles (serial TV).  Vedeți și Listă de personaje a serialului Gargoyles. 

Nume proprii